Xinguense – abitanti di Novo Xingu
Xinguense – abitanti di São Félix do Xingu